Slovo Avalon má více významů:

 Avalon (ostrov) – antické označení bájného ostrova
 Smrtící Avalon – filmové dílo od japonského režiséra Mamoru Ošiiho
 Avalon (MUD) – německojazyčný MUD inspirovaný bájným ostrovem Avalon
 Windows Presentation Foundation – dřívější krycí název pro tu technologii byl Avalon
 Avalon (album, Roxy Music) – album skupiny Roxy Music (1982)
 Avalon (album, Sully Erna) – album zpěváka Sullyho Erny (2010)

Související články 
 Avalonie
 Albion

Externí odkazy